Вельке Леваре (, , ) — деревня на западе Словакии в составе района Малацки в Братиславском крае.

Расположена в исторической области Загорье на берегу реки Рудава, недалеко от деревни на западе проходит австрийская граница, на востоке находится военный полигон Загорье.

Примерно в 7 км к северу расположен город Малацки и в 41 км — столица Братислава.

Население по состоянию на 31.12.2020 — 3613 жителей.

История 
Первое письменное упоминание датируется 1378 годом. До 1918 года в составе Венгерского королевства, после чего во вновь образованной Чехословакии.

Железнодорожная станция на железнодорожной линии Братислава — Куты — Бржецлав.

Достопримечательности 

 Церковь Девы Марии 1723 года
 Анабаптистская часовня Хабана 1767 года
 Дворец

Известные уроженцы 
 Бром, Густав (1921—1995) — джазовый и эстрадный композитор, дирижёр, саксофонист, поэт-песенник и певец.
 Словак, Ладислав (1919—1999) — дирижёр.

Ссылки 
 Сайт Вельке Леваре

Населённые пункты Словакии
Братиславский край